Die Saison 1968/69 der österreichischen Eishockey-Oberliga war die erste Austragung dieser zweiten Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Der EC Innsbruck Pradl wurde Meister vor dem HC Salzburg und qualifizierte sich damit direkt für die Bundesliga.

Grunddurchgang 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: , 1 ein Spiel wurde nicht ausgetragen, Wertung unbekannt

Der EC Innsbruck Pradl qualifizierte sich als Oberliga-Meister direkt für die Bundesliga. Da schon vor einer Entscheidung über eine Wertung des Spiels Salzburg gegen Ehrwald nach einem Spielabbruch feststand, dass Ehrwald den Aufstieg in die Bundesliga nicht anstrebte, bestritt der HC Salzburg die Relegationsspiele gegen den Siebenten der Bundesliga, den EK Zell am See

Weblinks
 
 Austria2 1968-1969

Oberliga 1968
Osterreichische Oberliga 1969